Márkus Miklós (1849–1882) földhitelintézeti titkár, költő, műfordító
 Márkus Miklós (1898–1991) bankigazgató, cserkészvezető
 Márkus Miklós (1928–1994) hídépítő mérnök, egyetemi tanár, gazdasági mérnök, vállalati vezérigazgató